Михаи́л Костюко́в:
 Костюков, Михаил Александрович (род. 1991) — российский футболист.
 Костюков, Михаил Иванович (1926—1945) — Герой Советского Союза.